Mirko Tedeschi (1987) (Gallarate, 1987), ciclista italià
 Mirko Tedeschi (1989) (Negrar, 1989), ciclista italià